Okręty US Navy o nazwie USS "Roanoke", pochodzącej od miasta Roanoke (Wirginia) i rzeki Roanoke:
Pierwszy "Roanoke" był 7-działowym szkunerem przekazanym z Departamentu Stanu do Marynarki w 1814. Został sprzedany w Wilmington w 1816, ale brak innych danych na temat tego okrętu.
Drugi "Roanoke" był fregatą śrubową, który wszedł do służby w 1857, został przerobiony, aby móc korzystać z trzech wież w 1863 i był w użyciu z przerwami do 1882.
 Trzeci "Roanoke" był cywilną jednostką "El Dia" przerobioną na stawiacz min w 1917 i zwróconą właścicielowi w 1919.
 Czwarty "Roanoke" został przemianowany na "Lorain" (PF-93) przed wodowaniem.
 Piąty "Roanoke" (CL-114) miał być krążownikiem typu Fargo, ale jego budowa w stoczni New York Shipbuilding Co. została przerwana 5 października 1944.
 Szósty "Roanoke" (CL-145) był lekkim krążownikiem, był w służbie w latach 1949-1958.
 Siódmy "Roanoke" (AOR-7) był tankowcem będącym w służbie w latach 1976-1995.

Roanoke